Luční mlýn může být:

 Luční mlýn (Býčkovice) – okres Litoměřice
 Luční mlýn (České Budějovice) – okres České Budějovice
 Luční mlýn (Hora Svaté Kateřiny) – okres Most
 Luční mlýn (Jirkov) – okres Chomutov
 Luční mlýn (Kadaň) – okres Chomutov
 Luční mlýn (Kateřinky u Opavy) – okres Opava
 Luční mlýn (Kolešovice) – okres Rakovník
 Luční mlýn (Lochovice) – okres Beroun
 Luční mlýn (Milešov) – okres Litoměřice
 Luční mlýn (Mšené-lázně) – okres Litoměřice
 Luční mlýn (Ploskovice) – okres Litoměřice
 Luční mlýn (Přibyslav) – okres Havlíčkův Brod
 Luční mlýn (Smržovka) – okres Jablonec nad Nisou
 Luční mlýn (Staré Hobzí) – okres Jindřichův Hradec
 Luční mlýn (Teplice nad Metují) – okres Náchod
 Luční mlýn (Tlučeň) – okres Litoměřice
 Luční mlýn (Verněřice) – okres Teplice

Podobné názvy:
 U Lučního mlýna– ulice v Opavě